Příjmení Balík nosí více významných osobností:

 Jan Balík (* 1965) – český římskokatolický kněz
 Jaroslav Balík (1924–1996) – český režisér
 Jiří Balík (* 1953) – rektor České zemědělské univerzity v Praze
 Karel Balík (1903–1946) – český válečný letec, příslušník RAF
 Marek Balík (* 1983) – český basketbalista
 Pavel Balík (1950–2017) – český politik ODS a KDU-ČSL, po sametové revoluci poslanec FS, starosta Znojma
 Stanislav Balík – více osob